A Molly of Denali kanadai–amerikai televíziós rajzfilmsorozat. A sorozatot 2019. július 15.-től Kanadában és Amerikában a PBS tűzte műsorra.

Ismertető 
A sorozat egy alaszkai Qyah falu életét követi nyomon, egy 10 éves alaszkai őslakos lány és környezete szemszögéből. A család különleges jelentőséggel bír a faluban, ugyanis ők vezetik a Denali Kereskedelmi Postát.

További információk 

Kanadai rajzfilmsorozatok
Amerikai rajzfilmsorozatok
A PBS saját gyártású műsorai